

Patronyme

 Alban-Barthélémy Roe (1583-1642), prêtre anglais, un des quarante martyrs d'Angleterre et du pays de Galles, saint ;
 Caroline Roe (1943-), alias Medora Sale, auteur canadien de romans policiers historiques ;
 Channon Roe (né en 1971), acteur américain ;
 Eugene Roe (1921-1998), infirmier militaire américain de la  aéroportée ;
 Garrett Roe (né en 1988), joueur américain de hockey sur glace ;
 Grace Roe (1885–1979) est une suffragette britannique ;
 James M. Roe (né en 1943), astronome amateur américain ;
 
 Karen Roe, personnage fictif de la série télévisée Les Frères Scott ;
 Kate Roe (née en 1978), joueuse de squash anglaise ;
 Kristopher Lee Roe (né en 1977), auteur-compositeur-interprète américain ;
 Lou Roe (1972-), joueur américain de basket-ball ;
 Martin Roe (1992-), athlète norvégien, spécialiste du décathlon ;
 Matt Roe (1952-2003), acteur et scénariste américain ;
 , professeur d'ingénierie aérospatiale britannique ;
 Philippa Roe, baronne Couttie (1962-2022), femme politique britannique ;
 Robin Roe (1928-2010), joueur de rugby à XV irlandais ;
 Thomas Roe, diplomate anglais (1581-1644)

Toponyme

Little Roe, île des Shetland.
 Muckle Roe, île des Shetland.

Roe, ville de l'Arkansas.

La Roë, commune française, du département de la Mayenne ;

, une rivière irlandaise.

Autre 
 Référentiel des obstacles à l'écoulement, en hydrologie ;
 Return on equity (rentabilité des capitaux propres), en finance ;
 Resistencia Obrero Estudiantil, ancienne organisation anarchiste en Uruguay ;
 Rift ouest-européen, région géologique située en Allemagne, en France et en République Tchèque ;
 Royal Observatory, Edinburgh (en français Observatoire royal d'Édimbourg).